Índex de Competitivitat Global (del seu nom en anglès Global Competitiveness Index), indicador econòmic anual publicat pel Fòrum Econòmic Mundial
 Grup Comunista Internacionalista, moviment polític internacional comunista
 Gray Card Index, base de dades de l'herbari de la Universitat Harvard